Верона:

Населённые пункты 
 Верона — город в Италии.
 Верона — провинция в Италии.
 Верона — город в штате Нью-Йорк, США.
 Верона — село в Грузии.
 Верона — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.

Прочее 
 Верона — аэропорт Вероны.
 Верона — песня Койта Тооме и Лауры.
 «Верона» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города.
 Уступ Верона — высочайший обрыв Солнечной системы, находящийся на Миранде, спутнике Урана.

Персоналии 
 Верона, Карлос (род. 1992) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Верона, Франсиско Хавьер (род. 1966) — испанский футболист и тренер.
 Верона Пут (род. 1968) — немецкая телеведущая, победительница конкурсов красоты и актриса.